Thomas Joseph Daley, dit Joe Daley, (né le  à East Kildonan, dans la province du Manitoba au Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace en Amérique du Nord.

Carrière de joueur 
Il commence à jouer au hockey en 1961-1962 mais n'est pas un joueur titulaire et change assez souvent de franchises et de ligue. Il joue notamment dans la Ligue américaine de hockey pour les Hornets de Pittsburgh mais aussi dans la Western Hockey League.

Au cours de l'expansion de 1967 de la Ligue nationale de hockey, il est choisi par les Penguins de Pittsburgh alors qu'il appartenait aux Red Wings de Détroit. Il ne parvient pas pour autant à s'imposer chez les Penguins et il faut attendre la saison suivante pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Par la suite, il rejoint les Sabres de Buffalo (à l'occasion du repêchage d'expansion de la LNH 1970) puis les Red Wings.

En 1972-1973, il rejoint l'Association mondiale de hockey et les Jets de Winnipeg avec qu'il joue jusqu'à la fin de sa carrière en 1978-1979.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1961-1962 || Red Wings de Weyburn || LHJS || 53 || 17 || 29 || 7 ||  || 177 || 3,34 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Wolves de Sudbury || EPHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Red Wings de Weyburn || LHJS || 51 || 28 || 17 || 6 ||  || 152 || 2,98 ||  || 3 ||  || 8 ||  ||  || 480 || 23 || 3,19 ||  || 1 || 
|-
| 1963-1964 || Jets de Johnstown || EHL || 66 || 40 || 22 || 4 ||  || 221 || 3,35 ||  || 4 || 0 || 10 || 5 || 5 || 600 || 27 || 2,7 ||  || 1 || 0
|-
| 1963-1964 || Wings de Cincinnati || CPHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 60 || 6 || 6 ||  || 0 || 0
|-
| 1964-1965 || Jets de Johnstown || EHL || 72 || 41 || 31 || 0 ||  || 292 || 4,06 ||  || 2 || 0 || 5 || 2 || 3 || 300 || 19 || 3,8 ||  || 1 || 
|-
| 1965-1966 || Wings de Memphis || CPHL || 68 || 25 || 31 || 12 ||  || 212 || 3,15 ||  || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Seals de San Francisco || WHL || 8 || 5 || 2 || 1 || 426 || 17 || 2,39 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 16 || 11 || 1 || 3 || 948 || 43 || 2,72 ||  || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Wings de Memphis || CPHL || 50 || 23 || 21 || 5 ||  || 169 || 3,42 ||  || 0 || 16 || 7 || 3 || 4 || 433 || 27 || 3,74 ||  || 0 || 10
|-
| 1967-1968 || Clippers de Baltimore || LAH || 56 || 23 || 25 || 8 ||  || 192 || 3,49 ||  || 2 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 29 || 10 || 13 || 3 ||  || 86 || 3,2 || 91 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 9 || 1 || 5 || 3 || 527 || 26 || 2,96 || 89,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Clippers de Baltimore || LAH || 34 ||  ||  ||  ||  || 107 || 3,44 ||  || 0 || 10 || 5 || 1 || 4 || 315 || 25 || 4,76 ||  || 0 || 0
|-
| 1970-1971 || Sabres de Buffalo || LNH || 38 || 12 || 16 || 8 ||  || 129 || 3,74 || 89,5 || 1 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Red Wings de Détroit || LNH || 29 || 11 || 10 || 5 ||  || 85 || 3,15 || 89,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Jets de Winnipeg || AMH || 29 || 17 || 10 || 1 ||  || 83 || 2,9 ||  || 2 || 10 || 7 || 5 || 2 || 422 || 25 || 3,55 ||  || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || Jets de Winnipeg || AMH || 41 || 19 || 20 || 1 ||  || 163 || 3,99 ||  || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 119 || 8 || 4,03 ||  || 0 || 0
|-
| 1974-1975 || Jets de Winnipeg || AMH || 51 || 23 || 21 || 4 ||  || 175 || 3,62 ||  || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Jets de Winnipeg || AMH || 62 || 41 || 17 || 1 ||  || 171 || 2,84 ||  || 5 || 17 || 12 || 10 || 1 || 671 || 29 || 2,59 ||  || 1 || 10
|-
| 1976-1977 || Jets de Winnipeg || AMH || 65 || 39 || 23 || 2 ||  || 206 || 3,24 ||  || 3 || 6 || 20 || 11 || 9 ||  || 71 || 3,59 ||  || 1 || 0
|-
| 1977-1978 || Jets de Winnipeg || AMH || 37 || 21 || 11 || 1 ||  || 114 || 3,3 ||  || 1 || 2 || 5 || 4 || 1 || 271 || 13 || 2,88 ||  || 0 || 20
|-
| 1978-1979 || Jets de Winnipeg || AMH || 23 || 7 || 11 || 3 ||  || 90 || 4,3 ||  || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 37 || 3 || 4,86 ||  || 0 || 0

| 105 || 34 || 44 || 19 ||  || 326 || 3,36 ||  || 3 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 308 || 167 || 113 || 13 ||  ||  || 3,37 ||  || 12 || 47 || 49 || 30 || 15 ||  || 149 ||  ||  || 2 || 30

Après carrière 
Il a été l'entraîneur-adjoint pendant une saison du club de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique, les Knights de Penticton.

Références 

Naissance en février 1943
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Champion de la Coupe AVCO